Незабудка Чекановского () — вид цветковых растений рода .

Название 
Видовое название дано в честь известного биолога Александра Лаврентьевича Чекановского.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение. Образует дерновину. Стебли многочисленные.

Соцветие плотное. Венчик маленький, бледно-синий. Чашечка густо опушённая беловатыми волосками.

Размножается семенами.

Распространение и среда обитания 
Произрастает по склонам хребтов в зоне тундры.

Ареал 
Является эндемиком низовий р. Лены. Известны местонахождения в междуречье Оленёк-Лена.

Охранный статус 
Редкий вид. Занесена в Красную книгу России. Факторы вымирания не изучены.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бурачниковые
Флора Сибири
Эндемичные растения Сибири
Таксоны растений, названные в честь людей